Condado de Midland puede referirse a dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Midland (Míchigan)
 Condado de Midland (Texas)